Chwalęcin ist der Name folgender Orte in Polen:

 Chwalęcin (Niemcza), deutsch Quanzendorf, Ort in der Gmina Niemcza, Powiat Dzierżoniowski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Chwalęcin (Nowe Miasto nad Wartą), deutsch Gerstenfeld, Ort in der Gmina Nowe Miasto nad Wartą, Powiat Średzki, Woiwodschaft Großpolen
 Chwalęcin (Orneta), deutsch Stegmannsdorf, Ort in der Gmina Orneta, Powiat Lidzbark Warmiński, Woiwodschaft Ermland-Masuren